Cornelsen steht für folgende Begriffe:

 Cornelsen Verlag, ein deutscher Schulbuchverlag.

Cornelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Cornelsen (* 1966), deutsche Buchautorin
 Dirk Cornelsen (1940–2021), deutscher Journalist, Publizist und Rezitator
 Franz Cornelsen (Politiker) (1868–1951), preußischer Landrat
 Franz Cornelsen (1908–1989), deutscher Verleger und Ehemann von Hildegard
 Greg Cornelsen (* 1952), australischer Rugby-Union-Spieler
 Hildegard Cornelsen (1905–1981), Schulbuchautorin, Grafikerin und Frau von Franz
 Horst Cornelsen (1909–1997), deutscher Journalist, Schriftsteller und Verleger
 Johann Cornelsen (1831–1892), Weinhändler und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ruth Cornelsen, Mitbegründerin der Cornelsen-Stiftung

Siehe auch:
 Cornelissen